Khalifa steht für:

 islamischer Herrschertitel, siehe Kalif
 Burj Khalifa, Wolkenkratzer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
 Khalifa International Stadium, Fußballstadion in ar-Rayyan, Katar

Khalifa ist der Familienname folgender Personen:
 Abd al-Karim Khalifa (1924–2020), jordanischer Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ali Al-Khalifa, bahrainischer Sportschütze
 Amr Khaled Khalifa (* 1992), ägyptischer Squashspieler
 Khaled Khalifa (* 1964), syrischer Schriftsteller
 Khalid Ibn Ahmad Al Khalifa (* 1960), bahrainischer Diplomat und Politiker, siehe: Chalid bin Ahmad Al Chalifa
 Mia Khalifa (* 1993), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Mustafa Khalifa (* 1948), syrischer Schriftsteller
 Omer Khalifa (* 1956), sudanesischer Leichtathlet
 Rashad Khalifa (1935–1990), ägyptisch-US-amerikanischer Biochemiker
 Salman Al-Khalifa, bahrainischer Sportschütze
 Salman Al Khalifa (* 1976), bahrainischer Automobilrennfahrer
 Wiz Khalifa (* 1987), US-amerikanischer Rapper

Namensbestandteil:
 Khalifa Kambi (1955–2011), gambischer Minister
 Nassim Ben Khalifa (* 1992), schweizerisch-tunesischer Fußballspieler
 Mohamed Ould Khalifa (* 1968), mauretanischer Leichtathlet
 El Hadji Khalifa Ba (* 1985), senegalesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Chalifa
 Kalifa
 Khalifé